Стою Христов Андрейчев е български политик и общественик от видния габровски род Андрейчеви.

Биография 
Стою Андрейчев е роден през 1889 година в град Габрово, тогава Княжество България. Син е на минния инженер Христо Андрейчев и съпругата му Мария Андрейчева. Негов брат е Иван Андрейчев – учител, априловски стипендиант в Новоросийския университет в Одеса и един от хората с голям принос за новобългарското образование.

Кмет (1936 – 1938) и околийски управител на Габрово. Председател на Габровската музикална дружба „Емануил Манолов“ (23 юли 1936), след сливането на Габровското музикално дружество, Габровският народен хор и мъжкият хор „Емануил Манолов“.

Умира през 1957 година в град София. Погребан е в Централни софийски гробища.

Родословие

Бележки 

Български политици (1918 – 1945)
Кметове на Габрово
Родени в Габрово
Починали в София